Эдди Карл «Эд» Нили (; родился 19 февраля 1960 года, Питтсбург, штат Канзас, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Университете штата Канзас, в 1982 году был выбран на драфте НБА в 8-м раунде под 166-м номером командой «Канзас-Сити Кингз». Позже выступал за команды «Сарасота Стингерс» (КБА), «Тампа Бэй Триллерс» (КБА), «Сан-Антонио Спёрс», «Чикаго Буллз», «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В сезоне 1992/1993 годов Нили стал чемпионом НБА в составе «Буллз». Всего за карьеру в НБА сыграл 540 игр, в которых набрал 1451 очко (в среднем 2,7 за игру), сделал 1799 подборов, 392 передачи, 256 перехватов и 51 блок-шот.

Во время своей спортивной карьеры Нили постоянно переходил из команды в команду, сменив пять клубов НБА, причём в некоторые возвращался, и даже поиграл в континентальной баскетбольной ассоциации. Сначала он выступал за «Канзас-Сити Кингз» и «Сан-Антонио Спёрс», в которых провёл по два полных сезона. Затем Эд заключил договор с «Чикаго Буллз», однако после 13 проведённых матчей перешёл в «Финикс Санз», где провёл остаток сезона 1988/1989 годов, однако в следующем году вновь выступал за «Буллз». Перед началом сезона 1990/1991 годов Нили подписал новое соглашение с командой «Финикс Санз», в которой провёл два года, после чего опять сменил клуб, перейдя в «Голден Стэйт Уорриорз», где провёл всего 30 игр. В конце феврале 1993 года Нили вернулся в «Буллз», где до окончания регулярного чемпионата провёл 11 матчей, однако ни разу не выходил на площадку во время плей-офф, что не помешало ему получить свой чемпионский перстень, после чего завершил свою профессиональную карьеру.

Его сын, Спенсер Нили, играет в футбол за Техасский университет А&М.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com  

Баскетболисты США
Игроки «Канзас Стэйт Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»